Macucones puede referirse a:
 el nombre común de la planta Conopodium pyrenaeum; o
 el nombre común de la planta Conopodium subcarneum.